Maywood peut désigner différentes villes américaines :
Maywood (Illinois)
Maywood (Californie)
Maywood (Minnesota)
Maywood (Nebraska)
Maywood (New Jersey)

Homonymie de localités aux États-Unis